Ratzengraben ist ein Gewässername:

 Ratzengraben (Dornkarbach), linker Zufluss des Dornkarbachs (zum Donnersbach, zur Enns) nach Donnersbachwald, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Ratzengraben (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Buchenrod, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Ratzengraben, Unterlaufname der Rotbachs in Biberach, linker Zufluss der Riß in Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Ratzengraben ist ein Straßenname:
 Ratzengraben (Memmingen), Altstadtstraße in der kreisfreien Stadt Memmingen, Bayern

Siehe auch:
 Ratzenbach